Guichon bzw. Guichón bezeichnet:

Familiennamen:
 Judith Guichon (* 1947), kanadische Rinderzüchterin, Vizegouverneurin von British Columbia
 Facundo Guichón (* 1991), uruguayischer Fußballspieler

Ortsnamen:
 Guichón, Stadt in Uruguay